BiH:
 Gornji Gradac (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Gornji Gradac (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Široki Brijeg